{{Ficha de himno
 | título         = Der er et yndigt land
 | título_esp     = Hay una hermosa tierra
 | título_alt     = 
 | título_alt_esp = 
 | imagen         = Nuty do det er et yndigt land ubt.png
 | tam_imagen     = 
 | etiqueta       = Partitura de Der er et Yndigt Land.
 | prefijo        = Nacional
 | lugar           =
 Dinamarca
 | autor          = Adam Oehlenschläger
 | fecha_letra    = 1819
 | compositor     = Hans Ernst Krøyer
 | fecha_música   = 1835
 | adoptado       = 1835
 | hasta          = 
 | sonido         = United States Navy Band - Der er et yndigt land.ogg
 | título_sonido  = Versión instrumental
}}
Der er et yndigt land (en idioma danés: Hay una hermosa tierra) es el himno nacional civil de Dinamarca. Si está presente la familia real se emplea el himno real Kong Kristian.

La letra fue escrita en 1819 por Adam Oehlenschläger y llevó el lema Ille terrarum mihi praeter omnes angulus ridet del poeta latino Horacio, que significa 'Esta tierra es la que más me sonríe entre todos los lugares'. La música fue compuesta en 1835 por H.E. Krøyer, y luego modificada por Th. Laub y Carl Nielsen. 

De sus 12 estrofas originales, en la actualidad se cantan o ejecutan sólo la primera completa, seguida de los últimos cuatro versos de la última.

Notas

Referencias

Enlaces externos 

Himnos nacionales de naciones independientes
Símbolos de Dinamarca
Música de Dinamarca
Himnos en danés
Composiciones en re mayor